

Вельке Ріпняни — село, громада округу Топольчани, Нітранський край.
 Мале Ріпняни — село, громада округу Топольчани, Нітранський край.